Zanabazar (geestelijke), de eerste Mongoolse Jabzandamba en Bogd Gegen in het Tibetaans boeddhisme
Zanabazar (dinosauriër), een dinosauriër die tijdens het late Krijt leefde in huidig Mongolië.